Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Бренда Шульц-Маккарті.

Фінал турніру не відбувся через дощ. Фіналістками були Аранча Санчес Вікаріо і Яна Новотна, які також потрапили до фіналу цього турніру наступного року (в ньому Новотна перемогла в двох сетах).

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Яна Новотна (фінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Кімберлі По (2-ге коло)
  Бренда Шульц-Маккарті (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Direct Line International Championships 1997 Draw 

1997
Тур WTA 1997